Ды́нкин — русская фамилия; имеет женскую форму Дынкина.

Известные носители 
 
 Дынкин, Евгений Борисович (1924—2014) — советский и американский математик.
 Дынкин, Константин Васильевич (1920—2014) — советский и российский архитектор, заслуженный архитектор РСФСР.
 Дынкин, Матвей Павлович (1907—1967) — советский конструктор боеприпасов, лауреат Сталинской премии.
 Дынкин, Михаил Абрамович (род. 1966) — русский поэт.

См. также 
 Диаграмма Дынкина